Weyer kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Weyer, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Weyer, Tyskland – kommun i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Schloss Weyer (slott i Österrike, Politischer Bezirk Murtal), Steiermark, 
 Weyer (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Steyr-Land,